Aguilar ist ein Familienname, siehe Aguilar (Familienname)

Aguilar heißen die Orte:
 Aguilar (Colorado), Stadt im Las Animas County, Colorado, USA
 Aguilar de Segarra, Gemeinde in Katalonien (Spanien)
 Aguilar de la Frontera, Gemeinde in Spanien in der Provinz Córdoba
 Aguilar de Campoo, Gemeinde in Spanien in der Provinz Palencia
 Aguilar (Pangasinan), Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Pangasinan
 El Aguilar, Ort in der argentinischen Provinz Jujuy

Aguilar bezeichnet:
 (1800) Aguilar, Hauptgürtelasteroid
 Aguilar (1971), philippinischer Film
 Felix-Aguilar-Observatorium
 Burg Aguilar, einer Burg in Südfrankreich

Siehe auch:
 Aguilar Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat New Mexico
 Cape D'Aguilar, Kap von Hong Kong Island
 D'Aguilar National Park, Nationalpark in Queensland, Australien
 Torre del Aguilar, spanischer Stausee
 Águila
 Aguiar